Шанте () — муніципалітет у Франції, у регіоні Нова Аквітанія, департамент Коррез
 Шанте () — муніципалітет у Франції, у регіоні Лотарингія, департамент Мерт і Мозель